Miejscowości w Polsce:
 Pobiednik Mały
 Pobiednik Wielki